"Vandmanden" kan henvise til følgende artikler:

 Vandmanden (stjernetegn) – et stjernetegn
 Vandmanden (stjernebillede) – et stjernebillede
 Vandmand (album) – debutalbummet fra den dansk singer-songwriter Simon Kvamm
 Vandmand – en gople.